Der vbw Verband baden-württembergischer Wohnungs- und Immobilienunternehmen e.V. wurde 1909 als Verband württembergischer Wohnungsunternehmen e.V. in Stuttgart gegründet. 1993 hat er sich mit dem 1912 gegründeten Verband badischer Wohnungsunternehmen e.V. mit Sitz in Karlsruhe zu einem Interessen- und Prüfungsverband zusammengeschlossen. Der vbw hat seinen Sitz in Stuttgart.

Mitgliedsunternehmen 
Im vbw Verband baden-württembergischer Wohnungs- und Immobilienunternehmen e.V. sind 266 Wohnungs- und Immobilienunternehmen organisiert. Zwei Drittel der Unternehmen tragen die Rechtsform der Genossenschaft, ein Drittel zählt zu den Unternehmen der Gebietskörperschaften und Sozialverbände. 

Die Mitgliedsunternehmen bewirtschaften insgesamt mehr als 460.000 Wohnungen und haben etwa 6.700 Beschäftigte.

Tätigkeitsfelder 
Der vbw ist Prüfungs- und Interessenvertretungsverband. Er berät seine Mitgliedsunternehmen in Rechts- und Wirtschaftsfragen. Über seine Tochterunternehmen bietet er Leistungen wie die Steuerberatung und Bilanzierung (WTS Wohnungswirtschaftliche Treuhand Stuttgart GmbH), die Weiterbildung und Fortbildung (AWI Akademie der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft GmbH), die Beratung in Versicherungs- und Finanzierungsfragen (AWTS-Assekuranz-GmbH Versicherungs- und Finanzierungsmakler) sowie die Internetbetreuung (casadomus AG) an. Der Vorstand wird vertreten durch den Verbandsvorsitzenden, Peter Bresinski, die Verbandsdirektorin Dr. Iris Beuerle und Prüfungsdirektor Gernot Schober.

Der vbw ist Mitglied im GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen e.V.

Beteiligungsunternehmen 
 WTS Wohnungswirtschaftliche Treuhand Stuttgart GmbH
 AWTS-Assekuranz-GmbH Versicherungs- und Finanzierungsmakler
 casadomus AG
 AWI Akademie der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft GmbH

Kritik 
In einem Urteil gegen die Eventus-Genossenschaft kam ans Licht, dass ein Millionenbetrug durch fehlende Kontrolle des Prüfungsverbandes vdw (Regionalverband der GdW) möglich war. Der Dachverband GdW ist in 13 Regionalverbänden organisiert.

Weblinks 
http://www.vbw-online.de

Einzelnachweise 

Wohnungsmarkt
Arbeitgeberverband (Deutschland)
Verein (Stuttgart)
Gegründet 1909
Wirtschaft (Stuttgart)